Die Liste brasilianischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den brasilianischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer brasilianischen Einzelmeisterschaft (offene Klasse oder Wettbewerb der Frauen);
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind mit Stand von März 2021 13 Großmeister, 27 Internationale Meister und acht Internationale Meisterinnen der Frauen für den brasilianischen Schachverband spielberechtigt. Eine Internationale Meisterin der Frauen ist nicht mehr für den brasilianischen Verband spielberechtigt, fünf Internationaler Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind bereits verstorben.

Im Fernschach haben mit Stand von Februar 2016 zwölf brasilianische Spieler den Titel eines Großmeisters, 19 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 39 den eines Internationalen Meisters (darunter als einzige Frau Iluska Pereira da Cunha Simonsen, die außerdem den LGM-Titel trägt), eine den eines Großmeisters der Frauen und eine den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind zwei Großmeister, drei Verdiente Internationale Meister und vier Internationale Meister bereits verstorben. 

Bis Februar 2016 wurde die brasilianische Einzelmeisterschaft 82-mal, die Meisterschaft der Frauen 55-mal ausgespielt. Rekordmeister sind João de Souza Mendes, Jaime Sunye Neto, Giovanni Vescovi und Rafael Leitão mit je sieben Titeln, den Wettbewerb der Frauen konnte Regina Ribeiro mit acht Titeln am häufigsten gewinnen.

Ein weiterer brasilianischer Spieler erreichte vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2500.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen brasilianischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen brasilianischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine brasilianische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Siehe auch 
Liste der brasilianischen Meister im Schach

Weblinks 

 brasilianische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 brasilianische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)
 Übersicht der brasilianischen Meisterinnen und Meister bei brasilbase.pro.br (portugiesisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Brasilien
Brasilien